Royen ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan van Royen (1704–1779), holländischer Botaniker
 David van Royen (1727–1799), holländischer Botaniker
 Hester van Royen, britische Kunsthändlerin
 Jan Barend Hendrik van Royen (1830–1909), niederländischer Offizier
 Peter Royen (1923–2013), niederländischer Maler, Graphiker und Bildhauer
 Pieter van Royen (1923–2002), holländischer Botaniker
 Rudolph Snel van Royen (1546–1613), niederländischer Linguist und Mathematiker, siehe Rudolph Snellius
 Thomas Royen (* 1947), deutscher Statistiker 
 Willem Frederik van Royen (um 1645–1723), holländischer Maler
 Willebrord van Roijen Snell (1580–1626; auch Snel van Royen oder Snellius), niederländischer Astronom und Mathematiker

Siehe auch:
 Rooyen
 Rooijen
 Roijen
 Rojen
 Reuen